Xiqin ist:

 ein Staat der Xianbei in der Zeit der Sechzehn Königreiche Chinas, siehe Westliche Qin;
 ein traditionelles chinesisches Streichinstrument, siehe Xiqin (Streichinstrument);
 die Gemeinde Xiqin der Manju (希勤满族乡) im Stadtbezirk Shuangcheng der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xiqin (Shuangcheng)
 die Gemeinde Xiqin (西芹镇) im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Xiqin (Yanping)